Иордания впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1980 году. С тех пор Иордания участвовала во всех летних Олимпийских играх и никогда не участвовала в зимних Олимпийских играх. 

Страну на Олимпийских играх представляли 33 спортсмена и 15 спортсменок, которые принимали участие в турнирах по боксу, борьбе, конному спорту, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, фехтованию. Наиболее крупную делегацию Иордания выставила на Играх 1984 года (13 человек).

Первым иорданским спортсменом, завоевавшим Олимпийскую медаль, стал Ахмад Абугауш, победивший в соревнованиях Олимпийских игр 2016 года по тхэквондо в весовой категории до 68 кг у мужчин.  

В 1988 году в Сеуле на летних Олимпийских играх двое иорданских спортсменов в показательных выступлениях завоевали бронзовые медали по тхэквондо. Этими спортсменами стали Самер Камал и Ихсан Абу Шейха. Также в показательных выступлениях по тхэквондо на Олимпийских играх 1992 года бронзовую медаль завоевал Амар Сбейхи. Поскольку тхэквондо стало Олимпийским видом спорта только с 2000 года, то, соответственно, медали, завоёванные спортсменами в 1988 и 1992 годах, не учитываются в официальном Олимпийском зачёте. 

Национальный олимпийский комитет Иордании был создан в 1957 году и признан Международным олимпийским комитетом в 1963 году. В настоящее время национальный олимпийский комитет Иордании возглавляет принц Фейсал ибн Аль-Хусейн.

Таблица медалей

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

См. также 
 Иордания
 Олимпийские игры
 Список знаменосцев Иордании на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Иордания на официальном сайте Олимпийского движения
  Олимпийский комитет Иордании

Иордания на Олимпийских играх